Nicéphore  de Constantinople, patriarche de Constantinople de 806 à 815.
 Nicéphore II de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1260 à 1261.